Alex Phillips peut faire référence à : 

 Alex Phillips (1900-1977), un directeur de la photographie mexicain né au Canada ;
 , un professeur adjoint et directeur de l'évaluation et de l'élaboration des programmes au Commonwealth College ;
 Alex Phillips (1985-), membre du Parlement européen pour le Parti vert d'Angleterre et du Pays de Galles élue dans la circonscription du sud-est de l'Angleterre en 2019 ;
 Alexandra L. Phillips (1983-), membre du Parlement européen pour le Brexit Party élue dans la circonscription du sud-est de l'Angleterre en 2019.